Латвия принимала участие в зимних Олимпийских играх 2002 года, которые проходили в Солт-Лейк-Сити (США) с 8 по 24 февраля, где её представляли 47 спортсменов в восьми видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжный спорт, скелетон, санный спорт, хоккей и конькобежный спорт. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Латвии нёс нападающий сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш.

На зимних Олимпийских играх 2002 года как и на предыдущих зимних Олимпийских играх Латвия не смогла завоевать ни одной олимпийской медали.

Состав сборной

Результаты соревнований

Биатлон 

Мужчины

Женщины

Бобслей 

Мужчины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Скелетон 

Мужчины

Хоккей 

Мужская сборная Латвии пробилась на Олимпийские игры, одержав победу в группе B финальной квалификации.

Мужчины 

Состав

По данным: Eliteprospects.com

Предварительный турнир

Группа A

Время местное (UTC-7).

Классификация
Матч за 9-е место

Мужская сборная Латвии заняла 9-е место

Конькобежный спорт 

 Женщины
 Индивидуальные гонки

Ссылки 
 Олимпийский комитет Латвии
 Результаты на Sports Reference 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Латвии в 2002 году